Крутиха — посёлок в Топчихинском районе Алтайского края. Входит в состав Фунтиковского сельсовета.

История 
В 1928 году состоял из 51 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении входил в состав Колпаковского сельсовета Чистюньского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района